Штрунц () — немецкая фамилия. Известные носители:
Штрунц, Карл Гуго (1910—2006) — немецкий минералог.
Штрунц, Томас (род. 1968) — немецкий футболист.